1979 Голяма награда на Аржентина е 14-о за Голямата награда на Аржентина и първи кръг от сезон 1979 във Формула 1, провежда се на 21 януари 1979 година на пистата Оскар Галвес в Буенос Айрес, Аржентина.

Класиране

Бележки 
 Самото състезание е рестартирано заради голяма катастрофа която стана на втория бърз завой след боксовете, взе няколко пилоти включително Джоди Шектър, Нелсън Пикет, Джон Уотсън, Патрик Тамбей и Марио Андрети.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Аржентина